Giuseppe Albertini – giornalista
Giuseppe Albertini – politico

Pagine correlate
Albertini